Бабу́ров (Бабурова) — фамилия. Известные носители:

 Бабуров, Алексей Владимирович (род. 1968) — российский художник-ювелир.
 
 Бабуров, Василий Андреевич (род. 1971) — российский урбанист, архитектурный критик.
 Бабуров, Виктор Вениаминович (1903—1977) — советский градостроитель.
 
 Бабуров, Геннадий Сергеевич (1940—2012) — российский художник телевидения и кино, станковый живописец, педагог.
 Бабуров, Иван Лукич (1860—1888) — российский политический деятель, народоволец.
 Бабуров, Эдуард Фёдорович (род. 1940) — советский и украинский учёный в области радиотехники. Отец Анастасии Бабуровой.

Вымышленные персонажи 
 Семён Семёнович Бабуров — персонаж советской музыкальной кинокомедии «Черёмушки» (1963).
 Бабуров — фамилия персонажа сериала «Манипулятор» (2011) в исполнении Валентина Самохина.